Германия е една от най-успешните страни на конкурса Евровизия. Страната е участвала във всяко издание на конкурса от създаването му през 1956 с изключение на това през 1996 г. Никоя друга старана няма толкова участия.

Страната е печелила конкурса 2 пъти – през 1982 и през 2010 г. Въпреки неуспехите през последните години конкурсът е изключително популярен и рейтингът му е много висок.

Германия е част от „Големите 5“ – страните, които финансират най-много конкурса и които имат директно осигурено място на финала.

Участници

Вижте също 

 България в Евровизия
 Армения в Евровизия
 Евровизия 2010
 Евровизия 2011

Външни препратки 
 Официален уебсайт на конкурса
 Официален уебсайт на конкурса Германия
 Българският независим портал на Евровизия 2010
 Българският форум за Евровизия 

Евровизия
Държави в ПК Евровизия